Санта Клара се може односити на:
 Санта Клара (Калифорнија), град у САД у држави Калифорнија
 Санта Клара (Тексас), град у САД у држави Тексас
 Санта Клара (Куба), град на Куби